Риццоли:
 Риццоли, Анна Мария (род. 1953) — итальянская модель, актриса.
 Риццоли, Никола (род. 1971) — итальянский футбольный судья.